Премия «Олимпия» — национальная премия общественного признания достижений женщин России. Награда была учреждена Общероссийской общественной организацией «Российская Академия бизнеса и предпринимательства» (РАБиП) и призвана отметить выдающиеся достижения женщин в различных сферах деятельности. Участницами могут быть россиянки, занятые в любой сфере деятельности и осуществляющие её на территории Российской Федерации. Непременными условиями участия в конкурсе являются выдающиеся результаты, безупречная деловая репутация, активное участие в социальных и благотворительных программах.

Премия является главной общественной наградой-признанием достижений женщин России. Символ премии — изящная статуэтка, выполненная из натурального камня и бронзы, которую венчает утренняя звезда Аврора, символ нового дня и светлых надежд.

Премия вручается ежегодно во время торжественной церемонии награждения. Церемония традиционно проводится в знаковых местах столицы: в Оружейной палате Московского Кремля, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и сочетается с уникальной концертной программой. Мероприятие широко освещается в прессе и на телевидении.

Критерии отбора лауреатов 
Критерии определения кандидатов в лауреаты и выборы лауреатов в каждой номинации выработаны на основе синтеза отечественного и зарубежного опыта проведения конкурсов и рейтингов, а также собственных уникальных технологий, разработанных Издательский домом «АСМО-пресс» и РАБиП.

Первичное выдвижение кандидатов в лауреаты премии «Олимпия» проводят члены Почётного жюри, в состав которого входят 30 наиболее уважаемых мужчин России из числа представителей всех ветвей государственной власти, политических и общественных деятелей,  учёных, деятелей искусства и культуры, руководителей ведущих СМИ.

Каждый из членов Почётного жюри предлагает имена претенденток на звание лауреата премии в той или иной номинации. Заполненные бюллетени поступают в аналитический отдел издательского дома «АСМО-пресс», где из общего числа претенденток производится отбор 5 кандидатов в каждой номинации по большинству поданных за них голосов. Данные кандидаты представляются на рассмотрение членов Президиума РАБиП, которые закрытым голосованием выбирают лауреатов Премии в каждой номинации.

Одновременно пятёрки кандидатов выносятся на общественное голосование в сети Интернет, результаты которого засчитываются при окончательном подсчете голосов как один голос.

Окончательный подсчет голосов проводит Российская коллегия адвокатов, куда бюллетени с итогами голосования членов Президиума РАБиП поступают в запечатанных конвертах за 5 дней до церемонии награждения.

Результаты голосования официально объявляются на торжественной церемонии награждения.

Примечания

Ссылки 
 Экономика и жизнь: Уступи дорогу даме 
 Московский Комсомолец: «Олимпия», сестра «Бизнес-Олимпа» 
 Москва News: Х юбилейная Национальная премия общественного признания достижений женщин России «Олимпия»
 Агентство национальных новостей: Лучшие женщины России удостоены премии «Олимпия»
 Независимая газета: «Олимпия» в Зале церковных соборов 
 Журнал «БОСС»: «Олимпия» для прекрасной половины России

Премии России
Награды по алфавиту
Награды и призы, вручаемые только женщинам